Ел Магејито има више значења:

 Ел Магејито (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магејито (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магејито (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику